Het seizoen 2013-2014 van SBV Excelsior was het 52ste seizoen van de Nederlandse betaaldvoetbalclub sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954. De club uit Kralingen wist voor de achtste keer in haar bestaan te promoveren naar de Eredivisie.

Selectie 
Bijgewerkt tot 29 juli 2013

Staf

Aangetrokken

Transferoverzicht

Vertrokken

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die SBV Excelsior vertegenwoordigden in de eerste divisie in het seizoen 2013/14 onder leiding van trainer-coach Marinus Dijkhuizen en als derde eindigden.

Play-offs promotie/degradatie

Wedstrijden

Statistieken
De navolgende veertien spelers dwongen onder leiding van trainer-coach Marinus Dijkhuizen promotie af naar de Eredivisie 2014/15.

KNVB-beker

Externe links 
 Officiële website

2014
Excelsior